Список растений, занесённых в Красную книгу Омской области включает в себя 158 видов, в то время как первое издание книги включало 126 видов. Изменения коснулись сосудистых растений, впервые были включены водоросли и мхи. Под охраной находится более 10 % всех видов сосудистых растений, произрастающих на территории Омской области.

В нижеприведённых списках указаны виды растений, включённые в последнее издание Красной книги Омской области, в том числе и исключённые по тем или иным причинам. Для видов указано их латинское название и автор. Каждый вид соотнесён с семейством, в которое он входит. Охранный статус того или иного вида приведён в соответствии с Красной книгой МСОП: 0 (Ex) — виды, которые вероятно исчезли; 1 (E) — находящиеся под угрозой исчезновения; 2 (V) — уязвимые виды; 3 (R) — редкие виды; 4 (I) — виды, статус которых до конца не определён.

Водоросли

Голосеменные

Мхи

Папоротниковидные

Покрытосеменные

Хвощевидные

Исключённые виды 
В следующий список попадают виды, которые были по разным причинам исключены из Красной книги Омской области: ошибочное указание, вид расширил ареал или его существованию ничто не угрожает, вид полностью исчез.

Примечания

Литература 
 
 

Красная книга Омской области
Омская область
Омск